As Ingram MAC são uma família de pistolas-metralhadoras compactas, desenvolvidas por Gordon Ingram e fabricadas pela Military Armament Company (MAC) dos Estados Unidos da América. As armas são também conhecidas, simplesmente, pelo sobrenome do seu desenhador Ingram. Inúmeras imitações e variantes das Ingram MAC foram produzidas tanto dentro como fora dos Estados Unidos.

As Ingram foram desenvolvidas no sentido de se tornarem uma alternativa à pistola Colt M1911, como arma secundária de defesa imediata.

Trata-se de armas bastantes compactas e simples, de elevada cadência de tiro, que obtiveram algum sucesso junto de unidades antiterroristas. São particularmente úteis nas operações de assalto a aviões, locais onde a sua compactabilidade, a sua potência de fogo e a reduzida capacidade perfurante de algumas das suas munições se adaptam perfeitamente.

As Ingram e as suas silhuetas perfeitamente paralelepipédicas tornaram-se famosas pelo seu aparecimento no cinema e em séries televisivas. Contudo esta notoriedade nunca lhe granjeou muito sucesso comercial provocando a falência da MAC em 1976.

As Ingram MAC permitem tanto o tiro automático como o semi-automático, operando por recuo e culatra aberta. Estão equipadas com uma coronha de dimensão insuficiente para permitir uma tiro estável e confortável e com uma correia na frente da arma que faz de segundo punho frontal. Estas características contribuem para que as armas sejam de difícil controle sem um treino adequado. O seu alcance eficaz não excede, portanto, os 25 metros.

O cano é filetado de modo a poder-se adaptar um silenciador de grandes dimensões, que também pode servir de pega de suporte, ajudando a tornar a arma mais controlável. Em contrapartida, este silenciador, faz com que arma perca as características de compactabilidade. O filetamento do cano, também permite a adaptação de outros acessórios.

A seguir ao modelo original, denominado MAC-10, foi desenvolvido um modelo mais compacto, a MAC-11.

Variantes 
Ingram MAC-10: versão original das Ingram MAC
Ingram MAC-10A1: variante da MAC-10, englobando mecanismos de segurança acrescida;
Ingram MAC-11: versão compacta da MAC;
Ingram MAC-11A1: variante da MAC-11, com os mecanismos de segurança introduzidos na MAC-11A1
Ingram MAC-11/9: variante da MAC-11 adaptada à munição de 9 mm Parabellum.

Pistolas-metralhadoras dos Estados Unidos